Такасима — японский топоним. Может означать:

 Такасима — город.
  — остров в Нагасаки.

Другое 
 Такасима, Акио (род. 1942) — японский хоккеист на траве.
Такасима, Мамору (род. 1938) — японский хоккеист.